

Patronymes 
 James P. Hoffa (1941), syndicaliste américain, fils de Jimmy Hoffa
 Jimmy Hoffa (1913-1975), syndicaliste américain
 Portland Hoffa (1905-1990), actrice et danseuse américaine
 Reese Hoffa (1977), athlète américain

Autres 
 Hoffa (1992), film américain de Danny DeVito

Homonymie de patronyme